Onondaga kan betyde flere forskellige ting, heraf:

 Onondaga (by), en by i New York
 Onondaga County, et amerikansk county i New York
 Onondaga (stamme), en gammel indianerstamme og medlem af Irokeserføderationen
 HMCS Onondaga (S73), en tidligere canadisk ubåd